Albrecht Smiřický ze Smiřic může být:

 Albrecht Smiřický ze Smiřic (1472–1505), syn Jindřicha Smiřického ze Smiřic († 1487)
 Albrecht Smiřický ze Smiřic (1528–1566), syn Zikmunda I. Smiřického ze Smiřic, zakladatel náchodské linie rodu
 Albrecht Smiřický ze Smiřic († 1562), syn předchozího
 Albrecht Vladislav Smiřický ze Smiřic (1568–1602), syn Jindřicha Smiřického ze Smiřic (1535–1569)
 Albrecht Václav Smiřický ze Smiřic (1590–1614), syn Václava Smiřického ze Smiřic (1564–1593)
 Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic (1594–1618), syn Zikmunda II. Smiřického ze Smiřic, jeden z iniciátorů a vůdců českého stavovského povstání

Související články 
 Smiřičtí ze Smiřic

Smiřičtí ze Smiřic